Чемпионат Польши по бразильским шашкам среди женщин (польское название классические шашки) — ежегодный турнир по шашкам.

Первый чемпионат состоялся в 1991 году. Чемпионкой стала Малгожата Новак. Параллельно проводится чемпионат среди мужчин.

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионы Польши (- Polski (64)) на сайте ABC Warcabow

Примечания 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года